Чемпионат Белоруссии по кёрлингу среди смешанных пар — ежегодное соревнование белорусских смешанных парных команд по кёрлингу (команда должна состоять из одного мужчины и одной женщины; см. :en:Mixed doubles curling). Проводится с 2015 года. Организатором является Белорусская aссоциация кёрлинга.

Победитель чемпионата получает право до следующего чемпионата представлять Белоруссию на международной арене как её смешанная парная сборная по кёрлингу.

Годы и команды-призёры

Медальный зачёт по игрокам 
(вне зависимости от пола игрока; данные с учётом итогов чемпионата сезона 2019—20)

Примечания

Ссылки 
 Пресс-релиз Чемпионата Республики Беларусь по кёрлингу в дисциплине «Дабл-микст» с 03 по 06 декабря 2015

См. также 
 Чемпионат Белоруссии по кёрлингу среди смешанных команд

Соревнования по кёрлингу в Белоруссии
 
Белоруссия
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2015 года